John Boultbee ist der Name folgender Personen:

*John Boultbee (Maler) (1753–1812), britischer Maler
John Boultbee (Robbenjäger) (1799–1854), englischer Wal- und Robbenjäger